El término Casta divina puede referirse a:

 La Casta Divina, película mexicana de 1977.
 Casta divina, apelativo que se refiere a la élite de élites en Yucatán, México, en los albores del siglo XX.
 Casta divina (ensayo histórico), libro de Dulce María Sauri y José Luis Sierra, autores mexicanos que analizan el origen y el uso del apelativo en Yucatán, México.